Stuparich ist der Familienname folgender Personen:

 Giani Stuparich (1891–1961), italienischer Schriftsteller und Journalist
 Tamara Stuparich De La Barra, US-amerikanische Produzentin